CZS est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Cruzeiro do Sul, dans l'état d'Acre au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CZS est un sigle qui peut faire référence à :
 Commonwealth Zoological Corporation.

Code IATA des aéroports